Дандре, Виктор Эмильевич (1870—1944) — русский чиновник, антрепренёр и гражданский муж балерины Анны Павловой.
 Поль Дандре — литературный псевдоним трёх французских драматургов XIX века: Эжена Лабиша, Огюста Лефранка (или Лефран // Auguste Lefranc, (1814—1878) и Марка-Мишеля.